«Живой щит» — понятие, применяемое в международном гуманитарном праве в отношении гражданских или иных покровительствуемых лиц, чьё присутствие или передвижение имеет целью защиту военных целей от нападения. Тактика применения живых щитов может заключаться как в использовании близости присутствия гражданского населения (когда противоборствующие стороны специально ведут боевые действия на гражданских объектах), так и в вовлечении гражданских лиц в операции наступательного или оборонительного характера. При этом гражданское население может выступать в качестве живых щитов как по собственной воле, так и по принуждению.

Использование на войне 
Использование живого щита позволяет избежать нападения вражеских сил, если они руководствуются международными правилами ведения военных действий. Также гибель мирного населения может быть использована в качестве пропаганды в ходе информационной войны.

Юридическое толкование 
Использование тактики, влекущей потери среди мирного населения, осуждается международным правом (Четвертая Женевская конвенция):
 Женевские конвенции требуют от сторон, участвующих в конфликте, проводить различие между гражданским населением и непосредственными участниками военных действий (комбатантами) с целью обеспечения защиты гражданского населения и гражданских объектов. Запрещены нападения как на гражданское население в целом, так и на отдельных мирных граждан.
 Запрещено также применять оружие или методы ведения боевых действий, способные вызвать ненужные потери или излишние страдания

См. также 
 Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны (1949)
 «Выжженная земля»

Примечания

Литература 
 на русском языке

 Русинова В. Н. Международно-правовое регулирование статуса добровольных живых щитов . // Вестник Балтийского федерального университета имени И. Канта. — 2011. — № 9.
 Русинова В. Н. Классификация лиц в немеждународных вооружённых конфликтах: в поисках сбалансированного подхода. // Государство и право. — 2012. — № 3. — P. 61-69.

 на других языках

 Human shields. // The Encyclopedia of Middle East Wars: The United States in the Persian Gulf, Afghanistan, and Iraq Conflicts. / (ed.) Spencer C. Tucker. — ABC-CLIO, 2010. — P. 541. 
 Rewi Lyall.Voluntary Human Shields, Direct Participation in Hostilities and the International Humanitarian Law Obligations of States. // . — 2008. — vol. 9 (313). — P. 324-325. 
 Emanuel Gross. Use of Civilians as Human Shields: What Legal and Moral Restrictions Pertain to a War Waged by a Democratic State against Terrorism? // . — 2002. — vol. 16 (445). — P. 474-475. 
 Skerker, Michael. Just war criteria and the new face of war: Human shields, manufactured martyrs, and little boys with stones. // Journal of Military Ethics. — 2004. — vol. 3.1. — P. 27-39. 
 Ezzo, Matthew V., Amos N. Guiora. A Critical Decision Point on the Battlefield-Friend, Foe, or Innocent Bystander. // The University of Utah Legal Studies Paper, 08.03.2008. 

Военные преступления
Права человека
Международное гуманитарное право